Il doppio del torneo di tennis Open Diputación 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Johan Brunström e Jean-Julien Rojer che hanno battuto in finale James Cerretani e Dick Norman 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (Campioni)
 James Cerretani /  Dick Norman (finale)

 Miguel-Angel Lopez Jaen /  Iván Navarro (semifinali)
 Samuel Groth /  Chris Guccione (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Diputación 2008